Назія — річка в Ленінградській області, впадає в Ладозьке озеро
 Назія — смт, Кіровський район, Ленінградська область
 Назія — село в гирлі річки Назія, Кіровський район, Ленінградська область
 Назія — село при залізничній станції Назія, Кіровський район, Ленінградська область